Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 1999/2000 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 1999/2000 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 19 Spieler melden, allerdings schöpfte nur der ŠK Trenčín das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz, insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 157 der 204 gemeldeten Spieler ein, von denen 38 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK Slovan Levice kam mit neun eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK Trenčín alle 19 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichste Spieler der Saison waren Eduard Hagara (ŠK Tatran Plynoma Prešov) und Ľuboš Debnár (ŠK Slovan Levice) mit jeweils 9,5 Punkten aus 11 Partien. Je 8 Punkte erreichten Alois Lanč (ŠK Slovan Bratislava), Martin Mrva, Alena Bekiarisová (beide ŠK Tatran Plynoma Prešov) und Michal Hlinka (ŠK Hydina Košice), wobei Lanč neun Partien spielte, die übrigen Genannten je elf. Mit Ľubomír Ftáčnik, Zbyněk Hráček (beide ŠK Slovan Bratislava), Ján Helbich (sr.) (ŠK Baník Prievidza) und Marcel Mojžiš (ŠK Slovan Levice) erreichten vier Spieler 100 %. Von diesen wurden Ftáčnik und Helbich je zweimal eingesetzt, Hráček und Mojžiš je einmal.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1999; AUT = Österreich, CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, POL = Polen, ROM = Rumänien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠK Tatran Plynoma Prešov

ŠK Hydina Košice

ŠK Slovan Bratislava I. Mannschaft

ŠK Slovan Levice

ŠK Slovan Bratislava Junioren

ŠK Bestex Nové Zámky

ŠK Softip Rajecké Teplice

ŠK Baník Prievidza

ZŤS Spartak Dubnica

ŠK Radegast Dunaj Bratislava

ŠK Doprastav Bratislava

ŠK Trenčín

Anmerkungen 
 Kampflose Siege mit Namensnennung sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Siege ohne Namensnennung sowie kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 1999
Schach 2000